A 2014. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női műlesiklás versenyszámát február 21-én rendezték Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet az amerikai Mikaela Shiffrin nyerte. A Magyarországot képviselő Berecz Anna a 35. helyen végzett.

Eseménynaptár 
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí a 2014. évi téli olimpiai játékokon